В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (фінал)
 Лейла Месхі (півфінал)
 Наталі Тозья (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington